Lush steht für:
 Lush Retail, eine britische Kosmetikkette
 Lush (Band), eine englische Shoegaze-Band
 Lush (Programmiersprache)

Lush ist der Familienname folgender Personen:
 Billy Lush (* 1981), US-amerikanischer Schauspieler
 Jay Lush (1896–1982), US-amerikanischer Züchtungsforscher